Епархия Шинаня  () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Эньши, Китай. Епархия Шинаня входит в митрополию Уханя.

История 

14 июня 1938 года Святой Престол учредил Апостольский викариат Шинаня (Эньши), выделив его из апостольского викариата Ичана (сегодня — Епархия Ичана).

11 апреля 1941 года Римский папа Пий XII издал буллу «Quotidie Nos», которой преобразовал апостольский викариат Цичжоу в епархию.

Ординарии епархии 

 епископ Giovanni Battista Hu Ruo-han (13.02.1940 — 1942)
 епископ Noël Gubbels (11.04.1946 — 18.11.1950)
 Sede vacante (с 18.11.1950 года — по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Quotidie Nos, AAS 38 (1946), стр. 301

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Китая